Marjorie puede referirse a:

Personas 
 Marjory Yatsuri Endara (2005- mañana), estudiante, animadora, futbolista y linchadora 
 Marjorie Agosín (1955-), escritora, activista, y profesora estadounidense
 Marjorie Barretto (1974-), actriz y política filipina
 Marjorie Boulton (1924-), escritora británico en inglés y esperanto
 Marjorie Lee Browne (1914–1979), educadora de matemática estadounidense
 Marjorie Bruce o Marjorie de Brus (1296–1316), hija mayor de Robert el Bruce, Rey de Scots
 Marjorie Calderón, abogada y jueza venezolana.
 Marjorie Harris Carr (1915–1998), conservacionista estadounidense
 Marjorie Clark (nacido 1909), atleta sudafricana
 Marjorie Courtenay-Latimer (1907–2004), naturalista sudafricana
 Marjorie de Sousa (Nacido 1980), actriz y modelo venezolana
 Marjorie Housepian Dobkin (1922-2013), escritora estadounidense
 Marjorie Estiano (1982-), cantante y actriz brasileña
 Marjorie Fielding (1892–1956), película y etapa británicas actriz
 Marjorie Gateson (1891–1977), actriz estadounidense
 Marjorie Gestring (1922–1992), clavadista estadounidense
 Marjorie Sala Harrison (nacido 1915), astrónomo británica
 Marjorie Jackson-Nelson, (1931-), atleta australiana
 Marjorie Lawrence (1907–1979), cantante australiana
 Marjorie Liu, escritora estadounidense
 Marjorie Principal (1890–1975), actriz estadounidense
 Marjorie Merriweather Correo (1887–1973), empresaria, filántropa y socialité estadounidense
 Marjorie Rambeau (1889–1970), actriz estadounidense
 Marjorie Kinnan Rawlings (1896–1953), novelista estadounidense
 Marjorie Rendell (1947-), jueza estadounidense
 Marjorie Arroz (1923-), matemática amateur estadounidense
 Marjorie “Marge” Simpson, personaje ficticia de Los Simpson
 Marjorie Taylor Greene (1974-), política y empresaria estadounidense
 Marjorie Wallace (1954-), modelo estadounidense

Véase también 

 4064 Marjorie (2126 P-L), asteroide de cinturón principal descubierto en 1960

Nombres femeninos

Nombres similares
-Marjoris
-Marjorite